

Patronymes 
Petoukhov (masculin ; ) ou Petoukhova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Petoukhov (1983-), fondeur russe
 Sergueï Petoukhov (1983-), athlète russe, spécialiste du 400 mètres
 Stanislav Petoukhov (1937-), joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe